Бекмаганбет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бекмаганбет — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бекмаганбет — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.